Jens Østergaard er navnet på flere personer:

 Jens Østergaard (forfatter) – dansk journalist og krimiforfatter.
 Jens Østergaard (musikhistoriker) – dansk musikhistoriker.